Madigan ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Madigan (* 20. Jh.), US-amerikanische Produzentin
 Amy Madigan (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Anthony Madigan (1930–2017), australischer Boxer
 Cecil Madigan (1889–1947), australischer Geologe und Entdecker
 Colin Madigan (* 1921), australischer Architekt
 Edward Rell Madigan (1936–1994), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Elvira Madigan (1867–1889), dänische Seiltänzerin
 Ian Madigan (* 1989), irischer Rugby-Union-Spieler
 John Madigan († 2012), US-amerikanischer Journalist 
 Josepha Madigan (* 1970), irische Politikerin
 Kathleen Madigan (* 1965), US-amerikanische Komikerin
 Michael Madigan (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Lisa Madigan (* 1966), US-amerikanische Politikerin

Madigan bedeutet außerdem:

 Madigan Army Medical Center in Fort Lewis, Washington
 Originaltitel des US-amerikanischen Polizeifilms Nur noch 72 Stunden aus dem Jahr 1968
 Madigan-Nunatak, Nunatak im Georg-V.-Land, Antarktika